Zebra est le nom donné à deux opérations menées par les forces armées américaines durant la Seconde Guerre mondiale :
 Opération Zebra (juin 1944) : opération de quatre parachutages massifs d’armes à destination de la Résistance intérieure française, le  ;
 Opération Zebra () : opération de déminage des eaux environnantes d’Okinawa, en .